Borovickaja – stazione della Metropolitana di Mosca
 Torre Borovickaja – torre del Cremlino di Mosca